Аткино — название населённых пунктов в России:

 Аткино — бывшая деревня в Белокатайском районе Башкирии, исключённая в 1981 году из учётных данных. 
 Аткино — деревня в Вадинском районе Пензенской области.